Die Saison 1996/97 der Bayernliga war die 52. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurden die Amateure des TSV 1860 München mit neun Punkten Vorsprung auf den FC Memmingen. Die Memminger erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber im Wiederholungsspiel gegen Kickers Offenbach scheiterten. Den Amateuren des TSV 1860 München gelang damit der direkte Durchmarsch von der Landesliga Bayern über die Bayernliga in die Regionalliga.

Die Abstiegsplätze belegten der FC Gundelfingen, der SV Alemannia Haibach und der VfB Helmbrechts. Die SpVgg Bayreuth stieg in der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern als vierte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen die Würzburger Kickers, der 1. SC Feucht und der TSV 1860 Rosenheim als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der TSV Landsberg als vierter Aufsteiger. Aus der Regionalliga Süd stieg die SG Quelle Fürth ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Spielen trafen in Weiden in der Oberpfalz der Bayernliga-Vertreter SpVgg Bayreuth auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Mitte, der SSV Jahn Regensburg, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Süd, der TSV Landsberg, und Nord, der Würzburger FV, in Ansbach aufeinander. Der SSV Jahn Regensburg und der TSV Landsberg erreichten das Finale.

|}

Der TSV Landsberg setzte sich im Finale in Aichach mit 4:1 gegen den SSV Jahn Regensburg durch. Die Landsberger waren somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Bayreuth der vierte Absteiger in die Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1996/97 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1996/97 bei fussballdaten.de

1996
Fußballsaison 1996/97